Division I i bandy 1940 var Sveriges högsta division i bandy säsongen 1940. Segrarna i avdelning D, IK Huge lyckades vinna svenska mästerskapet efter seger med 2–1 mot segraren i avdelning C, Sandvikens AIK i finalmatchen på Stockholms stadion den 3 mars 1940.

Upplägg
Gruppvinnarna i de fyra 6-lagsgrupperna gick till semifinal i slutspeletet om svenska mästerskapet, och de två sämst placerade lagen i respektive nedflyttningsserie flyttades ned till Division II.

Förlopp
Skytteligan vanns av Sixten Jansson, IF Vesta med 13 fullträffar. Han noterades denna säsong även för målrekord för Sveriges högsta division, med nio mål i matchen där IF Vesta på hemmaplan besegrade Västanfors IF med 16–0.

Seriespelet

Avdelning A

Avdelning B

Avdelning C

Avdelning D

Slutspel om svenska mästerskapet

Semifinaler
IK Huge-Slottsbrons IF 5–2
Västerås SK-Sandvikens AIK 4–2

Slottsbrons IF–IK Huge 2–4
Sandvikens AIK–Västerås SK 3–0

Final
3 mars 1940: IK Huge–Sandvikens AIK 2–1 (Stockholms stadion)

Svenska mästarna

Källor

Externa länkar

 Bandytipset kalenderbiteri
 Jimmys bandysida

1940 i Sverige
Bandysäsongen 1939/1940
1940